Amerikai Egyesült Államok
Dighton (Kansas)
Dighton (Massachusetts)